Kollafjörður kan syfta på:

Geografi

Färöarna 

 Kollafjørður, ort, Streymoyar sýsla, 
 Kollafjørður (fjord, Färöarna)

Island 

 Kollafjörður, Breiðafjörður, 
 Kollafjörður, Strandir, 
 Kollafjörður (vik), Höfuðborgarsvæði, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar